Ранкин има више значења:
 Ранкин
 Округ Ранкин (Мисисипи)
 Ранкин (Тексас)
 Ранкин (Илиноис)
 Ранкин (Пенсилванија)